een treffer bij het schermen
 uitspraak bij biljarten als de speler een van de ballen met zijn handen aanraakt.
 Touché (bordspel)
 Touché (Radio 1), praatprogramma met Friedl' Lesage op Radio 1
 Touché vzw, organisatie die minder agressie wil in de gevangenis

Zie ook 
 Toucher, een manier van spelen van muziek